Чемпионат Европы по шорт-треку — ежегодное соревнование по шорт-треку, проводится Международным союзом конькобежцев с 1997 года среди мужчин и женщин.

В многоборье сначала проводятся забеги на дистанции 500, 1000, 1500 метров. На каждой дистанции участникам финала начисляются очки за занятое место (34 очков за 1 место, 21 за 2-е, 13 за 3-е, 8 за 4-е, 5 за 5-е, 3 за 6-е, 2 за 7-е, 1 за 8-е). Восемь спортсменов с наибольшей суммой очков на трёх дистанциях отбираются в финал забега на 3000 метров, очки за который начисляются аналогично. По сумме 4-х дистанций определяются призёры чемпионата.

Также проводятся эстафеты у женщин на 3000 м, у мужчин на 5000 м. В эстафете принимает участие команда из четырёх спортсменов.

Призёры чемпионатов

Мужчины

Многоборье 

1 Тибо Фоконне, ставший первым в многоборье, был дисквалифицирован из-за теста на допинг.
2 Тибо Фоконне, ставший третьим в многоборье, был дисквалифицирован из-за теста на допинг.

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Женщины

Многоборье

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Самые титулованные спортсмены 

Шорт-трекисты, завоевавшие пять и более золотых медалей на чемпионатах Европы''

Медальная таблица

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ISU:  2015, 2016, 2017